Akademie je původně označení filosofické školy, založené po roce 388 př. n. l. Platónem v Athénách, v háji hrdiny Akadéma. Školu zrušil až císař Justinián I. roku 529. Název pak převzala i humanistická Akademie platónská, založená roku 1439 ve Florencii a po jejím vzoru řada dalších vědeckých institucí.

Akademie může kromě toho znamenat:

 Starší označení pro slavnost s programem uměleckého rázu, dnes hlavně školní akademie

akademie věd
 Akademie věd – sbor významných vědců nebo umělců, kteří se pravidelně scházejí a diskutují o odborných otázkách
 American Academy of Arts and Sciences, založená 1780
 Britská Královská společnost, založená 1660
 Britská Královská akademie umění, založená 1768
 Česká akademie věd a umění – česká vědecká instituce, založená 1888 J. Hlávkou
 Francouzská akademie věd – francouzská vědecká instituce, založená 1666
 Francouzská akademie – instituce pro francouzský jazyk, založená Richelieuem 1636
 Národní akademie věd Spojených států amerických, založená presidentem Lincolnem 1863
 Pruská akademie věd, založená 1700
 Švédská akademie – vědecká instituce, založená 1786 pro švédský jazyk

 Zastřešující organizace vědeckých ústavů
 Akademie věd České republiky
 Slovenská akademie věd

Vysokou školu
 Akademie múzických umění v Praze (AMU) – česká vysoká škola
 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) – česká vysoká škola
 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku – soukromá vysoká škola
 Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) – česká vysoká škola
 Akademie výtvarných umění ve Vídni – rakouská veřejná vysoká škola

Střední školu
 Akademické gymnázium Štěpánská na Novém městě v Praze
 Evangelická akademie – střední školy, zřizované Českobratrskou církví evangelickou
 Obchodní akademie – druh střední školy
 Vojenská akademie – důstojnická škola

 Vzdělávací a diskusní sdružení
 Česká křesťanská akademie – občanské sdružení
 Česká lékařská akademie
 Ekumenická akademie Praha
 Akademie esperanta
 Justiční akademie pro další vzdělávání soudců
 Akademie sociálního umění Tabor
Diplomatická akademie Praha

jiné
 Akademická obec – souhrn učitelů, vědeckých pracovníků a studentů vysoké školy;
 Akademický senát – zastupitelský orgán, prostřednictvím kterého akademická obec v ČR spravuje veřejnou vysokou školu nebo její fakultu
 Akademická svoboda – privilegium historických univerzit
 Akademický titul
 Akademik – člen Akademie, případně vysokoškolské akademické obce
 Akademismus – školský výtvarný styl

Odkazy

Související články 
 Academia (rozcestník)

Externí odkazy 
 
 

Typy škol
Řecká slova a fráze